Москосо () — галисийская (испанская) фамилия, происходящая по одной версии от латинского прилагательного muscōsum — «мшистый» (где много мха), по другой версии от старо-галисийских mosca — «мошка» и -oso — «место с». Ранние формы фамилии записывались как «Mosscosso».
В Европе, кроме Галисии, фамилия наиболее распространена в Андалусии, попав туда во время реконкисты. В Новом Свете чаще встречается в Перу, Эквадоре, Боливии и Колумбии, а так же в Гватемале и Чили.

Известные носители
  (1505–1551) — испанский исследователь и конкистадор.
  (?–1663) — чилийский иезуит, испано-арауканского происхождения, предотвратил карательные экспедиции против народа .
 Москосо-и-Перальта, Хуан Мануэль (1723—1811) — католический прелат.
 Тристан Москосо, Пио де (1773—1860) — перуанский военачальник и политический деятель; номинально — последний вице-король Перу.
  (1910–1992) — пуэрто-риканский бизнесмен и политик.
 Гонсалес Москосо, Уго (1922—2010) — один из лидеров троцкистского движения Боливии и Латинской Америки.
  (1932–2010) — пионер борьбы за права женщин в Эквадоре.
  (род. 1934) — испанский политик, Министр при президенте Испании (1982-1986).
  (род. 1936) — американский иллюстратор и автор комиксов.
 Москосо, Мирейя (род. 1946) — президент Панамы (1999—2004).
  (род. 1955) — чилийский футболист.
  (род. 1982) — сальвадорский футболист.
  (род. 1983) — венесуэльский профессиональный бейсбольный питчер.

Другое
  — народное название дней в Испании, предоставляемые для "личных дел" - неоплачиваемый отпуск до 6 дней в году. Предоставляется некоторым группам рабочих и госслужащим. Назван в честь , подписавшего этот закон.

Примечания